«Новаторы» — российский научно-фантастический мультсериал производства студии ООО «Частные Технологии», рассказывающий об изобретениях учёных всего мира.
Анимация была выполнена российскими студиями «Кристмас Филмз», «Анимос», «ЦНФ-Анима», украинской студией «Poplavok», китайской Fantasia Animation, Шанхай и литовской Vilanimos Film Studio.

Сюжет 
Однажды летом в стену чердака, где проводят время после школы Фил и его сестра Нана (а теперь обосновался и спасённый от кота хомяк Тесла), врезается НЛО. Водитель, изобретатель и владелец этой тарелки — инопланетянин Неон. Чтобы отправить Неона на родину, ребята собирают всевозможные детали и устройства: от карбюратора до старого холодильника. Только вот земные детали не подходят для неземного транспорта, но зато случайно пригождаются для создания альтернативного устройства — машины времени. Но её приходится постоянно заряжать, и с ней часто случаются перезагрузки и перегревы.

Любовь к истории, приключениям и изобретательству объединяет четверых героев: Фил, Нана, Неон и Тесла каждый раз отправляются в новую эпоху и страну, чтобы исследовать очередную оригинальную идею или проверить исторический факт, и попадают в приключения. Чтобы выпутаться из трудных ситуаций, они должны изобрести что-то новое — в чём им помогает научное знание, наблюдательность и находчивость.

Новаторы достойно сами справляются с неожиданными трудностями и даже выручают кого-то, попавшего в беду, и, конечно, помогают друг другу.

Персонажи

Главные герои 
 Фил (Филипп) — брат Наны, изобретатель и большой знаток техники и механики. Он обладает математическим складом ума, умеет мастерить разные штуки, а любовь к фантастике помогает ему перескакивать через стереотипы. Уверен в себе, нетерпелив и смел — иногда даже там, где не мешало бы быть более осторожным. Это, конечно, приводит к некоторым проблемам, которые, впрочем, он сам с друзьями и сестрой решает. Его коронная фраза — «Есть идея!». Цвет глаз — карий (ранее), голубые глаза (начиная с 3 сезона).
 Нана — сестра Фила. Нана — очень творческая натура с хорошей фантазией. Знает и любит историю. Она очень шустрая и подвижная, принимает активное участие в приключениях Фила и Нео, и даже заботится о них в бытовом плане, ведь мальчики такие несобранные. Несмотря на свой «острый язык», очень доброжелательная девочка.
 Нео (Неон) — инопланетянин, на своей планете Юм занимался конструированием, поэтому его идеи очень прогрессивны. Нео — любитель научных исследований и новых открытий. Он спокойный, рассудительный и осторожный. Для того, чтобы лучше понимать жизнь на Земле, использует специальный прибор — коммуникатор, который носит на руке. Девайс хранит базу знаний человечества. Но даже это чудо-устройство не помогает ему освоить тонкости русского языка, поэтому ему помогает Нана.
 Тесла (Теслик) — маленький хомяк, иногда называют крысой, и как все домашние животные, он любит внимание и заботу, в отсутствие которых становится обидчивым и вредным. А ещё он любит поесть. И съесть он может очень и очень много. Всё, что есть на чердаке, в общем. Абсолютно хаотичен и электризован, из-за чего частенько влипает в истории, из которых его приходится выручать. Иногда принимает на себя роль «лабораторного хомяка» и помогает Филу в экспериментах. Не любит лезть в воду. Получил своё имя в честь изобретателя Николы Тесла, из-за статического электричества. Ему полгода.
 Морок — неандертальский шаман, вождь племени неандертальцев. Единственный антагонист мультсериала с третьего сезона. С помощью супер-инструмента Неона Морок хочет уничтожить все изобретения. Он считает, что, если он остановит технический прогресс, то его народ не вымрет.

Список серий 
По данным на апрель 2016 года вышло 53 серии.

Сезон 1:
 Странные гости старого чердака
 Такие полезные кляксы
 Операция «Чистые руки»
 Холодильник времени
 Маска ледникового периода
 Сокровище запотевшей бутылки
 Волшебная сила бурной воды
 Зубная магия
 Когда закрываются банки
 Царская ёлка
 Приключение с огоньком
 Энергия морских приливов
 Дым каменного века
 За призраком с фонарём
 Подводное сафари
 Как надуть противника
 Кладоискатели
 Чудо-топливо
 Палатка гавайского плаксы
Сезон 2:
 Будильник для Рима
 В гостях у Леонардо
 Конёк-Горбунок с мотором
 Парк культуры Юрского периода
 Дельтакат — миссия выполнима
 Зажигательные гонки
 Чистое дело
 Тарелка над Версалем
 Безопасная горка
 Марафонский полёт
 Пикник с археоптериксом
 Экзоскелет
 Японская кухня
 Волшебная палочка-навигатор
 Прыжки по воде
 Как прокормить Робинзона
 SOS в пиратских водах
 Честь Короля
 Лопата для Геракла
 Как напечатать автомобиль
 Азбука спасения
 Новый год по африканскому стилю
 Как стать звездой
 Верхом на звезде
Сезон 3:
 Геоглифы Наски
 Шаман Морок
 Изобретение стекла
 Колесо
 Прививки
 Таблица Менделеева
 Лампочка
 Бумага
 Боги бетона
 Компас

Озвучивание

Саундтрек 
 Композитор сериала и автор музыки к заглавной песне мультсериала — «А ты изобрети» — Игорь Зубков.
 Автор текста: Константин Арсенев.

Литература 
По мотивам мультсериала «Новаторы» планируется 5 книг.
 .

См. также 
 История русской анимации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мультсериала
Страница сериала на официальном канале СТС LOVE 
 Новаторы — tlum.ru
 
 
 

Мультсериалы 2010 года
Мультсериалы России 2010 года
Образовательные мультфильмы